

Хочень — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства

Хочень — комуна у повіті Васлуй
 Хочень — село в комуні Хочень